Пуэ́р () — постферментированный чай. Отличается специфической технологией производства: собранные листья, обработанные до уровня зелёного чая, подвергаются процедуре микробной ферментации — естественному либо искусственному (ускоренному) старению. Ферментация происходит под действием Aspergillus acidus, плесневых грибов рода Аспергилл.

Главной отличительной чертой пуэров является стадия ферментации, которая может занимать различное время.
Участвующие в ней микроорганизмы заметно меняют химический состав и вкусовые качества чая.

До появления автотранспорта ферментация чая происходила уже в процессе длительной транспортировки и последующего хранения чая, чай успевал созреть в дороге к потребителю.

Во второй половине XX века с увеличением спроса и сокращением времени доставки товара потребителю чай не успевал созреть (ферментироваться) до нужной степени, в связи с чем в семидесятые годы XX века была разработана технология искусственно ускоренного ферментирования (чайный лист складывается в кучи, поливается водой, после чего температура внутри кучи повышается, тем самым ускоряя процесс ферментации).

Так появилось два основных вида пуэра — изготавливаемый по изначальной технологии шэн пуэр ( — сырой, необработанный, «зелёный») и шу пуэр ( — зрелый, обработанный, «чёрный»).

Именно из-за ферментации пуэры выделяют в свою группу чаев.
Хотя шу пуэр иногда ошибочно считают подвидом черного чая из-за коричневого цвета листьев и тёмно-красного цвета настоя.

Спорным вопросом является влияние возраста пуэра на его вкусовые качества.
Часто можно встретить заявления продавцов о том, что пуэр со временем только улучшается во вкусе.
В реальности это зависит от технологии его производства.
Шен пуэры отличаются тем, что можно самостоятельно контролировать степень ферментации, и, соответственно, вкус чая.
Этот процесс требует значительного времени: через 2—3 года хранения из чая начинает уходить горечь и грубость свежего листа.
Уникальным же, по мнению знатоков, чай становится по истечении 10—20 лет (при условии правильного хранения).
Шу пуэры при длительном хранении мало меняются, так как технология их производства предполагает быструю ферментацию с последующей её остановкой без стадии дозревания.
Есть мнение, что со временем из шу пуэров уходит так называемый «вкус и запах мокрых куч», что улучшает их характеристики.

Кроме того, шен пуэры возрастом более 40 лет почти не встречаются в свободной продаже и являются объектами для коллекционирования, а шу пуэры начали производить с 1973 года после изобретения необходимой технологии.

История названия 
Родиной пуэра является довольно крупная территория на восточной границе Тибетского нагорья, которая в древности называлась Башу, позже ставшая царством Шу, а затем входившая в территорию средневековых государств Наньчжао и Дали (сегодня это китайские провинции Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу, а также северные территории Бирмы, Вьетнама и Лаоса).

Со временем весь чай, сделанный из сырья с крупнолистового юньнаньского чайного дерева, стали называть «пуэрским чаем» (), или сокращённо «чай Пу» ().

Название этого сорта чая предположительно связано с древним народом пу, потомками которого, по мнению авторитетного советского этнографа Р. Ф. Итса, является мон-кхмерская народность буланов, населяющая уезд Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань, представители которой специализируются на производстве элитных сортов пуэра.

Это название стало широко известно в Китае и за его пределами, чай приобрёл большую популярность у жителей Тибета, Сикана, Синьцзяна и других районов, основу рациона жителей которых составляет мясо.

Название «пу ча» сохранялось вплоть до последнего года существования империи Мин, когда чай стал называться так, как называется сейчас — пуэр.

Изготовление шэн пуэра 
Этапы изготовления:
 сбор чайных листьев;
 сушка на солнце или прожарка в котле или пропаривание (цель: остановить процесс ферментации);
 скручивание (цель: выделить как можно больше сока из листьев);
 сушка на солнце либо в печи (при плохой погоде);

Далее чай могут продавать в рассыпном виде либо прессовать в различные формы.

Разновидности 
Традиционно пуэр получается в результате созревания сырца máochá (毛茶).
В зависимости от технологии этот процесс занимает несколько дней.
Затем полученный продукт может поставляться на рынок под названием «мао-ча» или пройти дальнейшее дозревание.
Во втором случае его прессуют в формы, и он хранится в необходимых условиях.
Время дозревания может меняться от месяцев до десятков лет.
Чай, прошедший стадию дозревания, называется «шен-пуэр», shēngchá (生茶).

В 1973 году компания Kunming Tea Factory начала применять новый процесс многократно ускоренной ферментации, wòduī (渥堆).
Вскоре компания чайная фабрика Мэнхай внедрила эту технологию и стала производить новый вид чая, «шу-пуэр», shúchá (熟茶).
Он также стал продаваться как в прессованном, так и в рассыпном виде.

Формы прессовки 
Наиболее распространённые сегодня формы прессовки пуэра приведены в таблице.

Приготовление 

Существует несколько способов приготовления пуэра.
Для заваривания в среднем берут 4 г чая на 150 мл воды (стандартное соотношение при дегустации — 6 г на 100 мл воды).

Можно встретить рекомендации по предварительной промывке и/или прожариванию пуэра перед заваркой.
Промывка устраняет пыль, а прожаривание обеспечивает дезинфекцию, так как длительное хранение пуэра делает возможным развитие в нём микроорганизмов. Возможна очень быстрая промывка кипящей водой — в этом случае обеспечивается одновременно и удаление пыли, и дезинфекция.
В любом случае, пуэр в виде прессованного «блина» перед завариванием крошится, а иногда даже растирается более мелко.

Собственно заваривание (в чайнике или гайвани) происходит вполне традиционно — пуэр заливается горячей водой с температурой, близкой к кипению.
По времени настаивания также возможны варианты.
Часто рекомендуют настаивать первую заварку (первые две заварки) чая буквально несколько секунд, затем сразу же сливать настой, а при повторных завариваниях увеличивать экспозицию на 1—2 секунды каждый раз.
В таком режиме пуэр может выдержать, в зависимости от возраста и качества, от 5 до 10 заварок.
Встречаются любители заваривания чая с большой экспозицией — до нескольких минут.
В таком случае повторное заваривание возможно не более 1—2 раз, а получившийся настой имеет более выраженный вкус.
Также пуэр можно заваривать по методу Лу Юя: используя стеклянную ёмкость для воды и мягкую воду.
Пить чай Лу Юй рекомендует после того, как все чаинки опустятся на дно сосуда.

Употреблять принято маленькими порциями, чтобы оценить не только вкус, но и послевкусие.

Биологическая активность 
В процессе ферментации в кучах чайные полифенолы в пуэре окисляются до теарубигинов и теафлавинов под действием микроорганизмов, влаги и тепла, а теарубигины и теафлавины в свою очередь будут дальше окисляться, полимеризоваться и объединяться с полисахаридами, белками, липидами и другими соединениями, образуя большое количество полимеров, также известных под названием теаброунины. Эти полимеры оказывают активное действие против рака, усталости, гиперлипидемии и регулируют микрофлору кишечника. В частности, обладая гипогликемической и гиполипидемической активностью, теафлавин ингибирует сигнальный путь FXR-FGF15 в кишечнике посредством взаимодействия с внутрикишечной микробиотой, что приводит к увеличенному синтезу желчных кислот печенью и их выведению с каловыми массами, снижению количества холестерина, синтезируемого печенью, а также уменьшению липогенеза.

Примечания

Ссылки 
 Самый популярный чай, его разновидности и секреты // gazeta.ru, 24.12.2010
 Как пить пуэр? // АиФ, 20/04/2011

Китайский чай
Сорта чая